Стоя́н Нико́лов Миха́йловский (, г. Елена — , София) — видный болгарский - и баснописец, , общественно-политический деятель, председатель Верховного македонско-одринского комитета — руководящего органа Внутренней македонско-oдринской революционной организации.

Биография 
Сын учëного и общественного деятеля, одного из ранних лидеров болгарского Национального Возрождения Николы Михайловского. Племянник митрополита епископа Иллариона.

Учился в городе Елена, Велико-Тырново, в 1872 году окончил французский султанский лицей «Галатасарай» в Константинополе. Учительствовал. С 1875 изучал право в университете Экс-ан-Прованс (Франция). Во время русско-турецкой войны (1877—1878) оставил университет и вернулся в Болгарию.

После окончания войны работал в качестве юриста и судьи, главным редактором пловдивской газеты «Голос народа» (1880).

Продолжил образование во Франции и с 1883 года вновь работал адвокатом, судьей и учителем. Был обер-секретарëм в министерстве иностранных дел. В 1901—1903 — председателем македонского комитета, депутатом в народном собрании, где выдвинулся красноречием и эрудицией. Не принадлежа ни к какой политической партии, он оставался одиноким «умственным аристократом, стреляющим и в угнетателей, и в угнетаемых».

Совершил путешествие по Западной Европе, где встречался с французскими политиками, государственными и общественными деятелями, поддерживавшими идеи македонского революционного движения (1903).

Сотрудничал со многими журналами и газетами, в которых опубликовал целый ряд сатирических произведений.

С 1898 года был членом Болгарского литературного общества (Академии наук Болгарии).

Умер 3 августа 1927 года. Похоронен в Софии на Центральном кладбище.

В честь Стояна Михайловского названо село Стоян-Михайловски в Шуменской области Болгарии.

Творчество 

Дебютировал в 1872 году. С. Михайловский — автор стихов, поэм, драм, эпиграмм, афоризмов, басен, пародий, памфлетов, публицистики, философско-моралистических произведений.

В своих сочинениях часто использовал библейскую символику (Бог. Библейские стихотворения. 1889). Высмеивал коррумпированных чиновников и политиков, а также падение нравов в современном материализованном обществе.

Избранные произведения 

 «Поема на Злото» (1889) — мифическую легенду о грехопадении,
 «Вопли и припеви»,
 «Currente Calamo»,
 «Железни струни»,
 «Книга без заглавие»,
 «Нашите писачи и газетари»,
 «Наши Деди»,
 «Suspiria de Profundis» (поэма),
 «Rinforzando» (сборник стихотворений),
 «Декемврийска книга»,
 «Novissima Verba»,
 «Книга за Българския народ» (1897),
 «Сатирически Сонети» (1895),
 «По прекия друмъ» (1895),
 «За оскърбените и онеправданите» (1892),
 «Източни легенди» (1903),
 «От развала къмъ провала» (1904),
 «Днесъ чукъ, утре наковалня» (1905),
 «Горнило», «Недомълвки» и «Прологомени» — афоризмы, напечатанные в журнале «Мисъль».

Сатира С. Михайловского бичует нравственные недуги общества и политических деятелей, с беспощадным сарказмом автор осмеивает безыдейность литературы журналов и газет. Во всех своих сочинениях поэт выступает пессимистом: «Жизнь — неизлечимое страдание, дым, ничтожество; пессимизм — плод человеческого знания, невежество — источник земных благ»..
Его сатиры очень ярки; их обычные формы — парадокс и афоризм; часто встречается и аллегория.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография С. Михайловского

Родившиеся в Великотырновской области
Пародисты Болгарии
Памфлетисты
Сатирики Болгарии
Баснописцы
Публицисты Болгарии
Депутаты Народного собрания Болгарии
Политики Болгарии
Общественные деятели Болгарии
Академики Болгарской академии наук
Похороненные на Центральном кладбище Софии
Юристы Болгарии
Члены Внутренней македонско-одринской революционной организации
Пародисты по алфавиту